Гордийчук — украинская фамилия.

Известные носители 
 Гордийчук, Владимир Григорьевич (род. 1952) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Гордийчук, Игорь Борисович (1912—2003) — советский киноинженер-изобретатель, автор справочных и учебных пособий.
 Гордийчук, Игорь Владимирович (род. 1972) — генерал-майор, Герой Украины.
 Гордийчук, Николай Владимирович (род. 1983) — советский и украинский спортсмен.

См. также

Примечания